Příjmení Hanzal může označovat:

 Jiří Hanzal (* 1945), český archivář
 Josef Hanzal (1934–2002), český historik
 Martin Hanzal (* 1987), český lední hokejista

podobná příjmení
 Handzel
 Hanzel
 Hanzl
 Hanzlík

Česká příjmení